Igreja de Santa Rita (Ermesinde)
 Igreja de Santa Rita (Serro)

Desambiguações de construções